

Diritto 
 Manso – nel medioevo indicava un lotto di terra sufficiente a nutrire una famiglia o la terra coltivata da uno schiavo

Geografia 
 Manso – comune francese nel dipartimento dell'Alta Corsica
 Rio Manso – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais

Persone 
 Damián Manso – ex calciatore argentino
 Giovanni Battista Manso – scrittore, poeta e mecenate italiano
 Margarita Manso – pittrice spagnola